Montageschiene steht für:

 Tragschiene, ein Befestigungsmittel bei der Elektro-, Rohrleitungs- und Sanitärinstallation
 Zubehörmontage bei Handfeuerwaffen